Sylla ist der Familienname folgender Personen:

 Abakar Sylla (* 2002), ivorischer Fußballspieler
 Abdoulaye Sylla (* 1992), kanadischer Fußballspieler
 Abdoulaye Sylla (guineischer Fußballspieler) (* 1995), guineischer Fußballspieler
 Abdoulaye Kapi Sylla (* 1982), guineischer Fußballspieler
 Aboubacar Sylla (* 1983), guineischer Fußballspieler
 Aboubacar Iyanga Sylla (* 1993), guineischer Fußballspieler
 Aboubacar Moucta Sylla (* 1995), guineischer Fußballspieler
 Abraham Sylla, guineischer Fußballspieler
 Alhassane Sylla (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Ansoumane Sylla, guineischer Fußballspieler
 Ben Sékou Sylla († 2010), guineischer Beamter
 Boubacar Sylla (* 1991), malischer Fußballspieler
 Dybrill Sylla (* 1980), maltesischer Fußballspieler
 Edgar Barbara Sylla (* 1972), guineischer Fußballspieler
 Fatimata Seye Sylla, senegalesische Informatikerin und Politikerin
 Heinz Sylla (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Horst Sylla (* 1933), deutscher Generalleutnant in der NVA
 Ibrahima Condetto Sylla (* 1992), guineischer Fußballspieler
 Idrissa Sylla (* 1990), guineischer Fußballspieler
 Insa Sylla (* 1993), senegalesischer Fußballspieler
 Issiaga Sylla (* 1994), guineischer Fußballspieler
 Jacques Sylla (1946–2009), madagassischer Premierminister
 Jean Marie Sylla (* 1983), guineischer Fußballspieler
 Kanfory Sylla (* 1980), guineischer Fußballspieler
 Karim Abdoul Sylla (* 1981), guineischer Fußballspieler
 Khady Sylla (1963–2013), senegalesische Autorin

 Mbemba Sylla (* 1993), guineischer Fußballspieler
 Mohamed Sylla (Fußballspieler, 1971) (1971–2010), guineischer Fußballspieler
 Mohamed Sylla (Fußballspieler, 1974) (* 1974), guineischer Fußballspieler
 Mohammed Sylla (* 1977), guineischer Fußballspieler
 Mola Sylla (* 1956), senegalesischer Sänger
 
 Nicaise de Sylla (vor 1576–1600), niederländischer Staatsminister
 Norman Sylla (* 1982), guineischer Fußballspieler
 Ousmane Sylla (* 1990), burkinischer Fußballspieler
 Salimo Sylla (* 1994), französischer Fußballspieler

 Sounkamba Sylla (* 1998), französische Sprinterin
 Sydney Mohamed Sylla (* 1998), burkinischer Fußballspieler
 Yacouba Sylla (1906–1988), Sufi des Tidschaniyya-Ordens und Unternehmer
 Yacouba Sylla (Fußballspieler) (* 1990), französisch-malischer Fußballspieler

sowie die
 andere Schreibweise für Lucius Cornelius Sulla Felix (~138/134 v. Chr.–78 v. Chr.), römischer Staatsmann 

Sylla bedeutet ferner:
 Société Sylla, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 ein nach Lucius Cornelius Sulla Felix benanntes Brettspiel 

Siehe auch:
 Silla (Begriffsklärung)
 Scylla